Julia Obertas, née le  à Dnepropetrovsk, est une patineuse artistique russo-ukrainienne qui concourt en couple.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Dmytro Palamarchuk  (4 saisons : 1996-2000)
 Alexei Sokolov  (3 saisons : 2000-2003)
 Sergei Slavnov  (4 saisons : 2003-2007)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique ukrainienne
Patineuse artistique russe
Naissance en juin 1984
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006